CFTL peut signifier
 Compagnie française des câbles télégraphiques (CFTL), une société française créée en 1890 pour opérer une liaison transatlantique par câble, qui fut effectuée en 1897.
 Comité français du test logiciel, un organisme français travaille sur les normes du métier du test logiciel.
Sigle de 4 caractères